Triple Double bezeichnet

 Merkmal der Basketball-Statistik, siehe Double (Basketball)#Triple-double
 Triple Double (Album),  Jazzalbum von Tomas Fujiwara (2017)